Skarvörarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skarvörarna, Sastmola, Satakunta, 
 Skarvörarna, Ingå, Nyland,

Se även
Skarvör

Robotskapade Finlandförgreningar